Il singolare del torneo di tennis Music City Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Justin Gimelstob che ha battuto in finale Amer Delić 7-63, 7-64.

Teste di serie 

 Kevin Kim (primo turno)
 Janko Tipsarević (secondo turno)
 Glenn Weiner (primo turno)
 Robert Kendrick (primo turno)

 Paul Goldstein (primo turno)
 Jeff Salzenstein (primo turno)
 Wesley Moodie (quarti di finale)
 K. J. Hippensteel (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Music City Challenger 2004